

Patronyme 

 Adelaide Tosi (1800-1859), une soprano italienne
 Arturo Tosi (1871-1956), un peintre italien
 Daniel Tosi (né en 1953), un compositeur et chef d'orchestre français
 Ettore Tosi (né en 1976), un acteur et producteur italien
 Federico Tosi (né en 1991), joueur italien de volley-ball
 Giuseppe Tosi (1916-1981), un athlète italien
 Jean-Claude Tosi (né en 1946), un footballeur français
 Luigi Tosi (1915-1989), un acteur italien
 Matteo Tosi (1884-1959), un prêtre, compositeur et maître de chapelle italien
 Noël Tosi (né en 1959), un footballeur français devenu entraîneur
 Pasquale Tosi (1837-1898), un prêtre jésuite italien, missionnaire en Alaska 
 Pascal Tosi, un réalisateur, scénariste et monteur français
 Pier Francesco Tosi (1654-1732), un compositeur italien
 Piero Tosi (1927-2019), un costumier et décorateur italien de théâtre et de cinéma
 Pierre Tosi (1949-2019), un coureur cycliste français.

Toponymes 
 Tosi, une localité du Népal